Verrucariales är en ordning av svampar. Verrucariales ingår i klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verrucariales